Die Mini-Challenge-Saison 2004 war die erste Saison der Mini Challenge. Ihr erster Lauf fand am 5. Juni 2004 auf dem Eurospeedway Lausitz statt, das Saisonfinale fand am 26. September 2004 auf dem Salzburgring statt. Insgesamt wurden in dieser Saison 7 Läufe mit insgesamt 12 Rennen in Deutschland, Belgien und Österreich ausgetragen.

Gesamtsieger wurde Alexander Burgstaller mit 346 Punkten vom Team MINI Niederlassungen Racing.

Starterfeld

Rennkalender

Fahrerwertung

Weblinks 
 
 http://www.treffseiten.de/bmw/info/MINI_CHALLENGE_1_Lauf_06_04.pdf
 http://www.treffseiten.de/bmw/info/MINI_CHALLENGE_2_Lauf_06_04.pdf
 http://www.treffseiten.de/bmw/info/MINI_CHALLENGE_3_Lauf_06_04.pdf

Motorsportsaison 2004